De tweede etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zondag 6 juli 2014 en ging van York naar Sheffield in het Engelse graafschap Yorkshire over een afstand van 201 kilometer.

Parcours 
Het was een heuvelrit met drie heuvels van de vierde, vijf van de derde en een van de tweede categorie. De etappe had een tussensprint op 68,5 km bij Keighley.

Verloop 
Mark Cavendish ging na zijn val aan het einde van de eerste etappe niet meer van start. Een vroege ontsnapping die zeven renners telde (Matthew Busche, Blel Kadri, Perrig Quéméneur, David de la Cruz, Armindo Fonseca, Cyril Lemoine en Bart De Clercq) bleef geruime tijd vooraan; Lemoine zou dit de bergtrui opleveren. In de beklimming van de enige klim van de 2e categorie, de Holme Moss, viel Thomas Voeckler aan en kreeg Nicolas Edet mee. Het grootste deel van de kopgroep was inmiddels teruggepakt, maar Kadri wist het duo voor te blijven. Na de top kwamen Voeckler en Edet samen met een groep bestaande uit Tony Martin, Marcus Burghardt en Cyril Gautier.

De Cannondale-ploeggenoten van Peter Sagan, een favoriet voor de ritoverwinning en gele trui, brachten het peloton terug bij de vluchters. Ook Garmin-Sharp en Sky hielden het tempo hoog, waardoor het peloton veel rijders verloor, en uiteindelijk nog slechts 20-30 rijders groot was. Pierre Rolland en Jean-Christophe Péraud vielen aan, maar werden ook weer teruggehaald.

Op de laatste klim, Jenkin Road, werd fel gevochten, waarbij Chris Froome als eerste over de top kwam. In de laatste 5 kilometer na de top volgden zeer veel ontsnappingspogingen. Sagan probeerde ze allemaal terug te halen, maar bij een aanval van Vincenzo Nibali 2 kilometer van de finish lukte dat niet meer, en de Italiaan won de etappe en de gele trui met 2 seconden voorsprong.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 2e etappe op www.letour.fr

02
Wielerwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in Engeland
Sport in Sheffield